Brachylepis kan syfta på:

 Brachylepis (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Brachylepis (växter) – ett släkte av växter